Indonesië
 Poncowarno (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Poncowarno (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java

Zie ook 
 Ponco Warno, een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra